Alue Buloh (Seunagan), een plaats in Indonesië
Alue Buloh (Birem Bayeun), een plaats in Indonesië